Luhan bezeichnet:
 Luhan, rechter Nebenfluss des Siwerskyj Donez im Nordosten der Ukraine
 Luhan (Dorf), ukrainisches Dorf
 Luhan (Sänger), chinesischer Sänger und Schauspieler

Luhan ist der Familienname folgender Personen:

 Luca Luhan (* 2006), US-amerikanischer Schauspieler
 Mabel Dodge Luhan (1879–1962), US-amerikanische Gesellschaftsgröße, Kunstmäzenin und Schriftstellerin
 Petru Constantin Luhan (* 1977), rumänischer Politiker
Siehe auch:
 Luan